Roolaid ist ein der Familienname folgender Personen:

 Boris Roolaid (1917–~1942), estnischer Schwimmer
 Egon Roolaid (1918–~1943), estnischer Schwimmer
 Virve Roolaid (* 1933), estnische Speerwerferin

Siehe auch:
 Rooglaid